Виктор Александрович Хинкис (1930—1981) — советский переводчик.

Биография 
Отец — Александр Давыдович Хинкис (1897—1981), инженер-экономист, мать — Флора Ильинична Тумаркина (1907—1953), преподавательница.

В 1936 году семья переехала в Москву. В 1938 году поступил в среднюю школу. 

В годы Великой Отечественной войны был эвакуирован в Уфу, откуда вернулся в Москву в 1944 году. В 1948 г. окончил среднюю школу и в том же году поступил на филологический факультет Московского государственного университета, который окончил в 1953 г. В том же году начал преподавать в 71-й школе рабочей молодёжи в Москве, где и работал до 1956 г. Потом в течение трёх лет, до 1959 года, работал редактором в Государственном издательстве художественной литературы (Гослитиздат). Одновременно начал пробовать свои силы в художественном переводе. В 1959 г. уволился из издательства и стал заниматься переводами. В 1966 г. принят был в Союз писателей СССР и в Литфонд. В 1971 году в издательстве «Детская литература» была издана его биографическая книга о Роджере Бэконе.

Был близок к среде диссидентов, принимал участие в судьбе Варлама Шаламова. Страдал приступами тяжелой депрессии.

Умер в 1981 году. Похоронен на Донском кладбище.

Перевод «Улисса» 
Хинкис мечтал полностью перевести роман «Улисс» Джеймса Джойса и в течение пяти лет без надежды заключить договор с каким-либо издательством переводил этот роман. В завещании 11 сентября 1978 года он написал:

Незадолго до смерти в беседе о Джойсе с Екатериной Гениевой и американкой Эмили Толл он сказал: «Эмили замечательная женщина, но она не понимает наших реалий. Но вы же русская, и вы же знаете, что мое дело — труба».

Перевод романа был завершен Хоружим уже после смерти Хинкиса, на титуле стоят имена обоих переводчиков.

Примечания

Ссылки 

 Страница, посвященная Виктору Хинкису, на сайте литературного клуба Пергам

Переводчики с английского языка
Переводчики прозы и драматургии на русский язык
Похороненные на Донском кладбище